Józefowicz – polskie nazwisko, w Polsce nosi je około czterech tysięcy osób.

Osoby noszące nazwisko Józefowicz:
 Adam Józefowicz (ur. 24 grudnia 1928 w Uniejowie) – polski prawnik, sędzia Sądu Najwyższego oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985-1989
 Bartłomiej Józefowicz (ur. 4 maja 1980) – polski koszykarz
 Edward Józefowicz (ur. 2 lipca 1900) – polski chemik
 Jan Tomasz Józefowicz (ur. 1662 we Lwowie, zm. 9 kwietnia 1728 we Lwowie) – polski historyk, duchowny katolicki, kanonik i kustosz kapituły lwowskiej
 Janusz Józefowicz (ur. 3 lipca 1959 w Świeciu) – polski choreograf, aktor, scenarzysta i reżyser
 Leonid Józefowicz, ros. Леонид Юзефович (ur. 18 grudnia 1947 w Moskwie) – pisarz rosyjski
 Lucjan Józefowicz (ur. 30 czerwca 1935 w Uniejowie) – polski kolarz, torowy średniodystansowiec, wielokrotny mistrz kraju, uczestnik olimpiady z Tokio w 1964 roku, potem trener
 Zbigniew Józefowicz (ur. 8 czerwca 1925 w Tarnowie) – polski aktor]
 Zdzisław Józefowicz (ur. 12 listopada 1939) – polski bokser, brązowy medalista Mistrzostw Europy w wadze półciężkiej (1961), reprezentant Polski
 Zdzisław Józefowicz (1926-2002) – naukowiec, rektor AWF w Gdańsku

Przypisy 

Polskie nazwiska